Rise Up:

 Rise Up (альбом Пітера Фремптона)
 Rise Up (альбом Ів Ларока)
 Rise Up (пісня Beyonce)
 Rise Up (пісня Freaky Fortune)
 Rise Up (пісня Ванесси Аморозі)